Аббревиатура ITS может означать
 Integrated Truss Structure — ферменные конструкции МКС;
 Incompatible Timesharing System — операционная система, для серверов DEC 10 / 20, созданная в Массачусетском технологическом институте;
 International Temperature Scale — международная температурная шкала (например, );
 Interplanetary Transport System — проект космического межпланетного транспорта компании SpaceX.
 Internal Transcribed Spacer — участки ДНК, разделяющие гены рибосомных РНК